Albaredo bezeichnet:

 Albaredo Arnaboldi, ein Ort in der italienischen Provinz Pavia
 Albaredo d’Adige, ein Ort in der italienischen Provinz Verona
 Albaredo per San Marco, ein Ort in der italienischen Provinz Sondrio